Le musée mémorial de la Bataille de Normandie de Bayeux retrace le déroulement des  de combats de la bataille de Normandie du  au . Implanté dans la première ville importante libérée au lendemain du débarquement de Normandie, il est situé boulevard Fabian-Ware, un tronçon du by pass, boulevard périphérique construit par le Corps of Royal Engineers britannique en  afin de faciliter les déplacements des engins militaires trop imposants pour passer dans les vieilles rues de la ville. À proximité immédiate du musée est situé le cimetière militaire britannique. Il s'agit d'un des trois musées gérés par la ville de Bayeux sous la marque Bayeux Museum aux côtés de la Tapisserie de Bayeux et du musée d'Art et d'Histoire Baron-Gérard.

Historique et construction 
Le , Jimmy Carter, président des États-Unis, est reçu à Bayeux par le président français Valéry Giscard d'Estaing. À cette occasion est présentée une exposition temporaire qui sert de base à la conception du musée qui sera inauguré le  sur un espace de . En 1986, la surface d'exposition est doublée et passe à . En 1994, à l'occasion du cinquantième anniversaire du débarquement de Normandie, le musée connait un nouvel agrandissement de . La scénographie muséographique actuelle est mise en place en 2006.

Collections 
Le musée présente une importante collection d'uniformes et de véhicules militaires. Un film de  de Dominique Forget constitué d'images d'archives retraçant la bataille de Normandie est projeté.

L'extérieur

L'intérieur

Articles connexes 
 Liste des musées en Normandie

Notes et références 

Mémorial
Musée d'histoire en France
Musée militaire en France
Bataille de Normandie
Musée fondé en 1981
Musée de la bataille de Normandie
Portail:Bessin/Articles liés